The Fall může být:

 The Fall (seriál) – britsko-irský seriál
 The Fall (skupina) – anglická hudební skupina
 The Fall (album, Norah Jones) – album zpěvačky Norah Jones (2009)
 The Fall (album, Gorillaz) – album skupiny Gorillaz (2010)